Ясы:
 Ясы — одно из аланских племен, пришедшее в XIII веке на территорию Венгрии. Также я́сами в Древней Руси называли аланов в общем.

Топоним 
 Ясы (Яссы) — город в Румынии, бывшая столица Молдавского княжества.
 Ясы (Яссы) — бывшее название казахстанского города Туркестан.
 Ясы (Яссы) — озеро на западе Тверской области.

См. также